Los 18º Premios de la Crítica de la ACCU (Asociación de Críticos de Cine del Uruguay) distinguió a las mejores películas estrenadas en Uruguay en el período de diciembre de 2015 a noviembre de 2016. La ceremonia tuvo lugar el 15 de diciembre de 2016 en el Centro Cultural de España, Montevideo. Las nominaciones fueron anunciadas el 8 de diciembre. La ceremonia fue conducida por Valeria Maraffi y Christian Font. Fueron concedidos reconocimientos a la trayectoria a Mario Handler, al Carmelo Cine Club y al Cine Universitario. En las premiaciones al cine uruguayo, se destacaron por la cualidad y la importancia de los reconocimientos recibidos las películas Clever, Los modernos y Columnas quebradas.

Novedades 
Esta fue la primera de las premiaciones de la ACCU que incluyó votación popular. También fue la primera que incluyó el Premio de la Sociedad de Cinematografía del Uruguay. Debido a la abundancia de coproducciones con Uruguay, para los reconocimientos al cine uruguayo se estableció un criterio más acotado para que una película sea incluida en la votación: tiene que tener participación uruguaya en la producción y además cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: director uruguayo, guionista uruguayo, locaciones uruguayas o lidiar con un asunto vinculado específicamente con el Uruguay.

Ganadores y nominados 
Estos son los nominados para la 18ª edición de los Premios de la Crítica de la ACCU. Los vencedores encabezan cada lista.

{| class="wikitable" style="width=100%"
! colspan="2" |Reconocimientos al cine uruguayo
|
|-
! style="width=50%" |Ficción
! style="width=50%" |Documental
|
|-
| valign="top" |
 Clever
 Los modernos
 Mi amiga del parque
| valign="top" |
 Columnas quebradas
 El mundo de Carolina
 (film) Multitudes
|
|-
!Actuación Masculina
!Actuación Femenina
|
|-
| valign="top" |
 Hugo Piccinini – Clever
 Jorge Denevi – Las toninas van al este
 Leonardo Sbaraglia – Era el cielo
| valign="top" |
 Noelia Campo – Los modernos
 Ana Katz – Mi amiga del parque
 Verónica Perrotta – Las toninas van al este
|-
!Dirección
!Guion
|-
| valign="top" |
 Federico Borgia y Guillermo Madeiro – Clever' Daniel Hendler – El candidato
 Mauro Sarser y Marcela Matta – Los modernos
| valign="top" |
 Inés Bortagaray y Ana Katz – Mi amiga del parque
 Federico Borgia y Guillermo Madeiro – Clever
 Daniel Hendler – El candidato
|-
!Fotografía
!Dirección de Arte
|-
| valign="top" |
 Pedro Luque – Era el cielo Ramiro González Pampillón – Clever Germán Luongo – Los modernos| valign="top" |
 Gonzalo Delgado Galiana – Clever
 Daniel Fernández Vaga – Migas de pan
 Mariana Pereira – El candidato
|-
!Montaje
!Dirección de Sonido
|-
| valign="top" |
 Juan Ignacio Fernández Hoppe – Clever
 Mauro Sarser y Marcela Matta – Los modernos
 Andrés Tambornino – Mi amiga del parque
| valign="top" |
 Fabián Oliver y José Luis Díaz – Clever Fabián Oliver – Era el cielo Daniel Yafalián – El candidato|-
!Música Original
!Revelación
|-
| valign="top" |
 Ismael Varela – Clever Francisco Fattoruso – Los modernos Matías Singer – El candidato| valign="top" |
 Mauro Sarser y Marcela Matta (guion, dirección y montaje) – Los modernos Federico Borgia y Guillermo Madeiro (guion y dirección) – Clever Antonio Osta (actuación) – Clever|-
! colspan="2" |Reconocimientos al cine internacional
|
|-
!Mejor Película
!Documental
|-
| valign="top" |
 Café Society (Estados Unidos)
 El ciudadano ilustre (Argentina/España)
 El divorcio de Viviane Amsalem (Israel/Francia)
 Francofonía (Francia/Alemania/Holanda)
 Lejos de ella (China/Francia/Japón)
| valign="top" |
 La sal de la tierra (Francia/Brasil/Italia)
 The Beatles: Eight Days a Week (Reino Unido/Estados Unidos)
 Una juventud alemana (Francia/Suiza/Alemania)
|-
!Película Latinoamericana
!Ópera Prima
|
|-
|
 El abrazo de la serpiente (Colombia/Venezuela/Argentina)
 El ciudadano ilustre (Argentina/España)
 La luz incidente (Argentina/Francia/Uruguay)
|
 Magallanes (Perú)
 Clever (Uruguay)
 Los modernos (Uruguay)
|-
!Animación
|
|
|-
|
 Anomalisa (Estados Unidos)
 El niño y el mundo (Brasil)
 Zootopia (Estados Unidos)
|
|}

 Premios especiales 

 Reconocimientos a la Trayectoria 
 Mario Handler
 Carmelo Cine Club
 Cine Universitario

 Premios del Público 
 Los modernos (ficción)
 El hombre congelado (documental)

 Premio de la Sociedad de Cinematografía del Uruguay 
 Lucio Bonelli – El candidato''

Referencias 

Cine de Uruguay
ACCU
Uruguay en 2016